Lysetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lysetjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lysetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (34,8 ha)
Lysetjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (19,7 ha)
Lysetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lysetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lysetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (18,5 ha)
Lysetjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (4,5 ha)
Lysetjärnen (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,

Se även
Lystjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn